Izvir je lahko:
 izvir, v geografiji kraj, kjer se pojavi vodonosnik na zemeljski površini
 Izvir, Brežice, naselje v Občini Brežice
 Izvir (The Fountainhead), roman rusko-ameriške pisateljice Ayn Rand
 Kolesarski klub Izvir Vipava, slovenski kolesarski klub